Strafbefehl respektive Strafbefehlsverfahren oder Mandatsverfahren steht für:

 ein verkürztes Verfahren ohne Hauptverhandlung, siehe vereinfachtes Strafverfahren

im nationalen Recht:
 Strafbefehlsverfahren (Deutschland)
 Mandatsverfahren (Österreich)
 Strafbefehlsverfahren (Schweiz)

Siehe auch:
 Strafmandat
 Strafverfügung